Foce kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Foce, kommun på Korsika, Département de la Corse-du-Sud,

Italien 

 Foce (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Terni, 
 Foce (ort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Italienförgreningar